Kriegserinnerungsmedaille kann sich beziehen auf:

 Kriegserinnerungsmedaille 1912/1913 (Bulgarien)
 Kriegserinnerungsmedaille 1915/1918 (Bulgarien)
 Kriegserinnerungsmedaille 1940–1945 (Dänemark)
 Kriegserinnerungsmedaille 1941–1945 (Griechenland)
 Kriegserinnerungsmedaille (Österreich)

Siehe auch:
 Medaille zur Erinnerung an den Krieg 1939/1940
 Ungarische Weltkriegs-Erinnerungsmedaille
 Erinnerungsmedaille

 Kriegsauszeichnung
 Kriegsmedaille
 Kriegsverdienstkreuz
 Kriegsverdienstmedaille
 Medal of Honor
 Militärmedaille
 Militärorden
 Militärverdienstkreuz
 Militärverdienstmedaille
 Militärverdienstorden
 Tapferkeitsmedaille